Daniel Miguel Alves Gomes (Caracas, 7 augustus 1983) - alias Danny - is een Portugese betaald voetballer die bij voorkeur als aanvallende middenvelder speelt. Hij verruilde FK Zenit Sint-Petersburg in juli 2017 transfervrij voor Slavia Praag. Danny debuteerde in augustus 2008 in het Portugees voetbalelftal.

In 2008 betaalde Zenit Sin-Petersburg circa 30 miljoen euro voor Danny, wat hem de duurste speler in Rusland maakte. De middenvelder van Zenit scheurde in april 2016 in het duel met Spartak Moskou de voorste kruisband van zijn rechterknie, waardoor hij negen maanden aan de kant zou staan en dus het EK voetbal 2016 in Frankrijk miste.

Clubstatistieken

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van Dinamo Moskou

Portugees voetballer
Portugees olympisch deelnemer
Pseudoniem